Врачар је градско насеље у Србији у општини Врачар у Граду Београду. Према попису из 2002. било је 58386 становника (према попису из 1991. било је 69680 становника).

Демографија 
У насељу Врачар живи 49898 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 44,5 година (42,1 код мушкараца и 46,5 код жена). У насељу има 25241 домаћинство, а просечан број чланова по домаћинству је 2,31.

Ово насеље је углавном насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

 
Београдска насеља
Википројект географија/Насеља у Србији